
Termin -{PKC}- ima više značenja.

 -{PKC}- je proteinska kinaza C
 -{PKC}- () je asimetrična kriptografija.
 '''PKC grupa je finska kompanija